Салажени има више значења:

 Салажени (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Салажени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији